Jaber Mohammed Sagheer Al-Owaisi, gyakran Jaber Al-Owaisi (; Barka, 1989. november 4. –) ománi labdarúgó, az élvonalbeli Al-Shabab Club hátvédje.

Jegyzetek

További információk 

Jaber Al-Owaisi - GOAL.com
Jaber Al-Owaisi - FootballDatabase.eu
Jaber Al-Owaisi - KOOORA
Jaber Al-Owaisi - 2015-ös Ázsia-kupa

1989-ben született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek